Volgend is een lijst van Belgische ondernemingen, gesorteerd van groot naar klein gemeten volgens aantal werknemers. Overheidspersoneel is niet in de lijst opgenomen.

Top 20 voor 2018

Top 11 voor 2013

Top 5 voor 2009

Top 20 voor 2004

Top 20 voor 1999 

 
Belgisch
werkgevers